Suzanne (Ardenas)
 Suzanne (Somme)